Jack Callender ist der Name folgender Personen:

* Jack Callender (Fußballspieler, 1912) (John Callender; 1912–1980), englischer Fußballspieler
 Jack Callender (Fußballspieler, 1923) (John Callender; 1923–2001), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 John Callender